Прави́тельство Тира́ра () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Пьером Тираром:

 правительство Тирара (1) — с 11 декабря 1887 по 30 марта 1888 года;
 правительство Тирара (2) — с 22 февраля 1889 по 13 марта 1890.

Правительство Франции